Regio decreto legge
 Rally for Democracy and Liberty – un gruppo di ribelli del Ciad